Thumersbach ist ein geographischer Name:

 Thumersbach, Stadtteil von Zell am See, Bezirk Zell am See, Bundesland Salzburg
 Thumersbach (Fluss), östlicher Zufluss des Zeller See (Salzburg) bei Thumersbach, Stadt Zell am See, Bezirk Zell am See, Bundesland Salzburg